В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Портидж ():
 округ '''Портидж''' — в штате Висконсин
 округ '''Портидж''' — в штате Огайо